Samba steht für:
 Samba (Musik)
 Samba (Tanz)
 Samba (Familienname), afrikanischer Familienname
 Samba (Band), eine deutsche Popband
 Samba (Software), eine freie Serversoftware für Datei- und Druckdienste
 Samba (Mythologie), Sohn von Krishna und Jambavati in der indischen Mythologie
 Samba (Gattung) Eine Bienengattung aus der Familie der Melittidae
 Samba-Canasta, eine Variante des Kartenspiels Canasta
 Samba-TNG, eine freie Server-Software
 Talbot Samba, ein Kleinwagen des französischen Herstellers Talbot
 eine Rahmentrommel in Nigeria, siehe Gumbe#Nigeria
 ein Sondermodell des VW-Bus, siehe VW T1 #Sondermodell („Samba“)
 Spitzname einer stillgelegten Eisenbahnstrecke in Wuppertal, siehe Burgholzbahn
 ein früher Webbrowser, siehe MacWWW
 Handelsname für eine Holzart, siehe Triplochiton scleroxylon
 französischer Originaltitel der Filmkomödie Heute bin ich Samba
 ein populäres Schuhmodell der Marke Adidas

Samba steht für die Orte:
 Samba (Angola), eine Kommune in der Stadt Luanda in Angola
 Samba (Burkina Faso), eine Gemeinde in Burkina Faso
 Samba (Indien), eine Stadt im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir
 Samba (Distrikt), ein Distrikt in Jammu und Kashmir, Indien

SamBa steht als Abkürzung für:
 Samtgemeinde Bardowick

Siehe auch:

Abkürzung